Osoby noszące nazwisko Worku:
 Ayelech Worku (ur. 1979) – etiopski lekkoatleta, biegacz
 Bado Worku (ur. 1988) – etiopski lekkoatleta, biegacz
 Mengistu Worku (1940–2010) – etiopski piłkarz i trener